Giacomo – nome proprio di persona italiano maschile.
Giacomo – vescovo di Aosta e poi di Asti
Giacomo il Maggiore – apostolo di Gesù, fratello di Giovanni
Giacomo il Minore – apostolo di Gesù
Giacomo – detto anche Giacomo il Giusto o Giacomo il fratello del Signore, capo della Chiesa di Gerusalemme dopo la morte di Gesù

Pagine correlate
Giacomo I
Giacomo II
San Giacomo